Cuddihy ist der Familienname folgender Personen:

 Joanne Cuddihy (* 1984), irische Leichtathletin
 Tim Cuddihy (* 1987), australischer Bogenschütze